Lake Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Lake Creek (Georgia)
 Lake Creek (Illinois)
 Lake Creek (Missouri)
 Lake Creek (Oklahoma)
 Lake Creek (Oregon)
 Lake Creek (Texas)

Fließgewässer:
 Lake Creek (Catskill Creek) in New York
 Lake Creek (Metolius River) in Oregon